Kelly steht für:

 Kelly (Name), ein Vor- und Familienname
 Kelly Services, US-amerikanisches Personaldienstleistungsunternehmen
 Kelly (Unternehmen), österreichischer Hersteller von Knabbergebäck
 Kelly Motors, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen
 Kelly-Springfield Truck & Bus Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Kelly Kettle, ein Wasserkocher zur Verwendung im Freien
 die Mitnehmerstange beim Rotary-Bohrverfahren
 die Vorschubeinrichtung einer offenen Tunnelbohrmaschine oder bei einem Bohrturm
 eine Bezeichnung für ein spanisches Zimmermädchen (Asociación Las Kellys)

Kelly ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kelly (Alabama)
 Kelly (Georgia)
 Kelly (Kansas)
 Kelly (Kentucky)
 Kelly (Louisiana)
 Kelly (New Mexico)
 Kelly (North Carolina)
 Kelly (North Dakota), im Grand Forks County
 Kelly (South Carolina)
 Kelly (Texas)
 Kelly (Virginia)
 Kelly (West Virginia)
 Kelly (Juneau County, Wisconsin)
 Kelly (Wisconsin), Town(ship) im Bayfield County
 Kelly (Wyoming)
 Kelly Brook (Wisconsin)
 Kelly Corner (Massachusetts)
 Kelly Corners (New York)
 Kelly Crossroads (Pennsylvania)
 Kelly Hill (West Virginia)
 Kelly Lake (Minnesota)
 Kelly Point (Pennsylvania)
 Kelly Springs (Alabama)

Kelly ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Kelly-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Kelly-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kelly-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Kelly, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Kelle
 Kelley
 Kellie
 Kellys
 Soldat Kelly
 The Kelly Family
 Kelly Township